Corsavan steht für:
 Vauxhall Corsavan, Automodell der Marke Vauxhall

CorsaVan steht für:
 Opel CorsaVan, Automodell, siehe Konzeptfahrzeuge von Opel